El Torneig de Shenzhen 2016, també conegut com a Shenzhen Open 2016, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La quarta edició se celebrà entre el 4 i el 10 de gener del 2016 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016